EMD 567 er en serie af dieselmotorer til lokomotiver fra lokomotivproducenten General Motors Electro-Motive Division (EMD).
Denne motorserie, som afløste Wintons 201-A, blev anvendt i EMDs lokomotiver fra 1938 til den blev afløst i 1966 af EMD 645.
Ligesom forløberen, 201-A og efterfølgeren EMD 645, var der tale om en totakts dieselmotor i V-form med en vinkel på 45° mellem cylinderne.

I Danmark kendes denne motortype fra MY- og MX lokomotiverne

Tekniske data 
Fælles for alle EMD 567 motorer var boringen på 8 1/2 tommer (216 mm) slaglængden på 10 tommer (254 mm), hvilket gav et slagvolumen på 567 kubiktommer pr. cylinder (9.292 cm³), heraf navnet.

Afhængigt at cylindertal og udførelse blev der fremstillet følgende typer:

Litteratur 
 Pinkepank, Jerry A.: The Second Diesel Spotters Guide; Kalmbach Publishing Co. Milwaukee; 4. Auflage 1980; 
 Solomon, Brian: EMD F-unit Locomotives; speciality press North Branch; 1. Auflage 2005; 
 Solomon, Brian: EMD Locomotives; MBI Publishing Compagny St. Paul, MN; 1. Auflage 2006; 
 Andersen, Torben: DSB litra MX, type 567 : NOHAB GM diesellokomotiver i Danmark, Lokomotivet 1999.

Electro-Motive Diesel
Dieselmotorer
Dieseltraktion